Muurainsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muurainsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Muurainsaari (ö i Norra Savolax), 
 Muurainsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar